Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Gniazdowski (1924–1951) – polski żołnierz powojennego podziemia antykomunistycznego
 Chryzostom Gniazdowski (zm. 1732) – polski szlachic, wojskowy
 Jan Gniazdowski (zm. 1608) – polski duchowny katolicki
 Józef Gniazdowski (1891–1960) – polski pedagog, działacz społeczny
 Mateusz Gniazdowski (ur. 1974) – polski politolog, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
 Ryszard Gniazdowski (1935–2016) – polski specjalista w dziedzinie otolaryngologii, alergologii i organizacji ochrony zdrowia
 Wacław Gniazdowski (1864–1938) – polski inżynier, nauczyciel i wykładowca akademicki
 Włodzimierz Gniazdowski (1906–1980) – polski nauczyciel, działacz społeczny, założyciel teatrów
 Zbigniew Gniazdowski (1877–1950) – polski reżyser i operator filmowy